Rhodacaroidea är en överfamilj av spindeldjur. Rhodacaroidea ingår i ordningen Mesostigmata, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Rhodacaroidea 592 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Rhodacaroidea